Die EFL League Two 2021/22 soll die 18. Spielzeit der englischen EFL League Two als vierthöchste englische Spielklasse nach der Premier League, der EFL Championship sowie der EFL League One werden. Gleichzeitig wäre sie die 30. Saison der dritthöchsten Spielklasse der English Football League (EFL) nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Die drei bestplatzierten Vereine steigen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielen im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz.

Teilnehmer 
Insgesamt nehmen 24 Teams am Spielbetrieb der vierten englischen Liga teil, darunter 18 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der National League 2020/21 kamen Sutton United und Hartlepool United dazu. Die vier Absteiger aus der EFL League One 2020/21 komplettierten das Teilnehmerfeld: Swindon Town, die Bristol Rovers, Northampton Town und der AFC Rochdale. Nicht mehr vertreten sind Cheltenham Town, Cambridge United, die Bolton Wanderers und der FC Morecambe als Aufsteiger in die EFL League One 2021/22 sowie Grimsby Town und Southend United als Absteiger in die National League 2021/22.

Tabelle

Play-off-Spiele 
Die Play-off-Spiele wurden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Der Sieger stieg in die League One auf. Die Hinspiele wurden am 14. und 15., die Rückspiele am 18. und 19. Mai 2022 absolviert. Das Finale war hingegen auf den 28. Mai 2022 terminiert.

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (EFL) (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2021/22
2021 22